bin Abdul Rahman ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed bin Abdul Rahman (* 1935), malaysischer Leichtathlet
 Saiful Azli bin Abdul Rahman (* 1977), malaysischer Hockeyspieler